En náutica, el Pañol (Camarote) es cualquiera de los compartimentos o divisiones que se hacen a popa y a proa en la bodega y sollado de un buque para resguardo de los pertrechos y provisiones. (fr. Soute; ing. Room; it. Camera). Los marineros encargados de gestionar los pañoles y el material se llaman pañoleros.

Descripción 
La bodega está dividida en casi toda su extensión, y a cierta distancia debajo de la primera cubierta por el tablado del sollado; y a la parte de popa y proa por los mamparos y pequeños tablados tanto de los pañoles de pan y de pólvora, como por el de cables; todas estas grandes divisiones o repartimientos se destinan a los objetos cuyos nombres se les da; pero como hay una infinidad de artículos necesarios al navío y a su tripulación durante su campaña, se practican sobre el sollado varios repartimientos que se denominan también pañoles, en número y extensión cual lo permita el sollado, y exijan la cantidad y volumen de los efectos y artículos que deban custodiarse en ellos.

Todas estas pequeñas distribuciones, bien separadas unas de otras, y bien cerradas, se asignan unas a los varios maestros operarios del navío para los utensilios de su oficio, y otras para resguardo de otros efectos.

La distribución y colocación de los diferentes pañoles está determinada por la superioridad, cuya determinación deberá tener presente el constructor para arreglarse a ella.

Tipos 
Toma cada uno la denominación correspondiente al género que contiene o al oficial de mar o sujeto a cuyo cargo está, como por ejemplo:

Pañol del pan
Pañol de pólvora (Santabárbara), se aloja abajo de la propiamente dicha Santabárbara.
Pañol de velas (Cuartel)
Pañol de jarcia
Pañol del contramaestre
Pañol del condestable

Véase también 
 Apéndice:Términos marineros

Referencias

Enlaces externos 

División de un barco